Cardo de olla puede referirse a:
 El nombre común de la planta Scolymus hispanicus;
 El nombre común de la planta Scolymus maculatus.